afstand, een natuurkundige en wiskundige grootheid die de meetbare ruimte tussen twee niet samenvallende objecten aangeeft
 distantie en similariteit, de mate van verschil en van overeenkomst in kenmerken zoals die berekend kunnen worden op grond van de gemeten variabelen, attributen of kenmerken van multivariate objecten of steekproeven